Yenga ou Yanoye — aldeia em Nana-Mambéré, República Centro Africana
 Yenga (Serra Leoa) — aldeia em Província Oriental, Serra Leoa
 Yenga (Uganda) — aldeia em Bundibugyo (distrito), Uganda

Desambiguações de topônimos